Deeley est un patronyme porté notamment par :

 Cat Deeley (1976-), actrice, chanteuse, et présentatrice britannique ;
 Michael Deeley (1932-), producteur et scénariste britannique ;
 Norman Deeley (1933-2007), footballeur international anglais.